Behind the Sun est un album du guitariste Eric Clapton sorti en 1985 ;
 Behind the Sun est une chanson des Red Hot Chili Peppers sortie en 1987.